El príncipe Fulco de Orleans (nacido en Neuilly-sur-Seine, Francia, el 9 de julio de 1974) es el menor de los tres hijos del príncipe Jaime de Orleans y de su esposa, Gersenda de Sabran-Pontèves. Su abuelo paterno fue el pretendiente orleanista a la corona de Francia, Enrique de Orleans, conde de París, por lo que Fulco posee el status de Petit-Fils de France y el tratamiento de Su Alteza Real. Por otro lado, su madre pertenece a la noble Casa de Sabran.

Ancestros 

</div></div>

Enlaces externos 

Casa de Borbón en Francia
Dinastía de Orleans
Nacidos en Neuilly-sur-Seine